Deeveya är ett släkte av kräftdjur. Deeveya ingår i familjen Thaumatocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Deeveya